Билије може да се односи на:

 Билије (Изер), насељено место у Француској, у департману Изер
 Билије (Морбијан), насељено место у Француској, у департману Морбијан